Антиох () — царь орестов  в V веке до н. э.

Биография 
В V веке до н. э. Македония представляла собой ещё непрочное государственное объединение. Верхнемакедонские племена, будучи по замечанию А. С. Шофмана, Шифмана И. Ш., формально подчинёнными царям Нижней Македонии, фактически же полагали себя независимыми от центральной власти и активно выступали против неё при любом подходящем случае. Во главе ряда македонских областей находились независимые и полузависимые местные правители. Так Орестидой в первой половине V века до н. э. управлял Антиох. Однако Вершинин Л. Р. отметил, что оресты до второй половины IV века до н. э. входили в состава Эпира.

В начале Пелопоннесской войны, в 429 году до н. э., спартанцы и их союзники под руководством  предприняли поход против Акарнании, поддерживавшей афинян. Перечисляя участников этого похода, Фукидид назвал и тысячу орестов, прибывших с согласия царя Антиоха. Они, с согласия Антиоха, находились под командованием царя  Ореда. Здесь же греческий историк отдельно указывает македонян, направленных Пердиккой II втайне от Афин.

По мнению Дройзена И., существует вероятность того, что регент империи Александра Македонского Пердикка, происходивший из Орестиды и «рождённый от царской крови», был потомком Антиоха.

Литература 
 Первичные источники
 Фукидид. История (I.80)

 Исследования
 Шофман А. С. История античной Македонии. — Казань, 1960.
 Шифман И. Ш. Александр Македонский. — Л., 1988.
 Вершинин Л. Р. Государство молоссов и территориальная консолидация античного Эпира // ВДИ. 1987. № 1.
 Дройзен И. Г. История эллинизма.

Персоналии:Древняя Македония
Правители Европы V века до н. э.